Юрий Брезан (, ,  — , ) — лужицко-немецкий писатель, поэт, переводчик, драматург, журналист.

Биография 
Юрий Брезан родился в 1916 году. Учился в школе в Баутцене — городе, считающемся центром верхнелужицкой культуры. После прихода к власти фашистов он тайно работал в лужицкой организации «Домовина» и был активным участников движения сопротивления среди лужичан. В 1937—1938 годах эмигрировал в Прагу. После возвращения был арестован и в 1938—1939 годах находился в заключении. С 1942 по 1944 годы был солдатом вермахта и попал в плен к американским войскам.

В 1945—1948 работал представителем молодёжи в «Домовине». С 1949 года выбрал писательство как основную деятельность.

Творчество 
Выдающимся лужицким писателем XX века Юрий Брезан стал благодаря своим романам, которые были переведены почти на 30 языков. Трилогия о Феликсе Хануше (1958—1964) — социальный роман о лужицком сельском мальчике — рассматривался в ГДР как пример социалистического реализма. В популярном небольшом романе «Старый отец» (1982), где автор не испугался использования тривиальных творческих приемов, говорилось о достоинстве людской смерти, которую выбирает себе человек. В произведениях Брезана много элементов из лужицкого фольклора. Так, на основе образа волшебника Крабата Брезан создал обширный философский эпос «Крабат» (первая часть вышла в 1976 году), в котором на фоне лужицких народных легенд разместил повествование о современном прогрессе. С помощью мистического образа Крабата он пытался выявить внутренние опасения учёных-естествоиспытателей, не знающих этическо-моральных границ.

За время своей литературной карьеры Юрий Брезан получил множество премий в ГДР. В 1969—1989 гг. Юрий Брезан был заместителем председателя Союза писателей ГДР.

После падения коммунистического режима в ГДР Брезан изменил своё мировоззрение, которое заключалось в высказанном полвека назад мнении о том, что с победой над «хищным» капитализмом жизнь изменится к лучшему. В поздней фазе своей жизни писатель рассматривал «сохранение мира» как условие существования «страны счастья», что может быть результатом пакта разума, силы и денег (вторая часть «Крабата», 1994). Будучи вдовцом, он возвратился в тихий дом в Горный Ганек, где каждый год писал по книге, как на немецком, так и на верхнелужицком языке.

Сочинения 
 Трилогия о Феликсе Ганаше
 Der Gymnasiast (1959),
 Semester der verlorenen Zeit (1959)
 Mannesjahre (1964).

 Романы
 52 Wochen sind ein Jahr (1953)
 Krabat oder Die Verwandlung der Welt (1976)
 Bild des Vaters (1983)
 Krabat oder Die Bewahrung der Welt (1993)
 Die Leute von Salow (1997)
 Die grüne Eidechse (2001)

 Рассказы
 Christa (1957)
 Borbas und die Rute Gottes (1959)
 Die Reise nach Krakau (1966)
 Die Schwarze Mühle (Story, 1968)
 Der Brautschmuck (1979)
 Wie das Lachen auf die Welt kam (1986)
 Einsichten und Ansichten (1986)
 Geschichten vom Wasser (1988)
 Bruder Baum und Schwester Lärche (1991)
 Das wunderschöne blaue Pferd (1991)
 Hunds Tagebuch (2001)

 Детские рассказы
 Der Elefant und die Pilze (1964)
 Die Abenteuer des Kater Mikosch (1967)
 Dalmat hat Ferien (1985)
 Rifko — aus dem Tagebuch eines Dackels (1994)

 Автобиографические очерки
 Mein Stück Zeit (1989)
 Ohne Pass und Zoll (1999)

Экранизации 

 :de:Die schwarze Mühle (Film) — ГДРовский фильм по повести Юрия Брезана про Крабата

Награды 
 Орден Карла Маркса (1974)
 Премия имени Якуба Чишинского (1962)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Русский вестник 02.04.2006: Памяти лужицкого писателя Юрия Брезана

Писатели Германии XX века
Участники Второй мировой войны
Немецкие писатели XX века
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Детские писатели Германии
Верхнелужицкие писатели
Члены Академии искусств ГДР
Члены Социалистической единой партии Германии
Домовина